Via Militaris может относиться к одной из древнеримских дорог:
 Календская тропа в Крыму;
 Via Diagonalis на Балканах.